

Personnes 
Jean Moulin peut faire référence à :
 Jean Moulin (1772-1833), homme politique français ;
 Jean Moulin (1899-1943), préfet, héros de la Résistance française, peintre et marchand d'art ;
 Jean Moulin (1924-), homme politique français.

Noms donnés en hommage au résistant Jean Moulin 

Jean Moulin, le héros de la Résistance française, a donné son nom entre autres à :

Club de réflexion 
Club Jean-Moulin.

Établissements d’enseignement 
 .
 Université Jean-Moulin-Lyon-III, l'une des trois universités de Lyon.

Institutions 
 Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - musée Jean-Moulin.

Voies publiques et ouvrages d’art 
 Pont Jean-Moulin à Angers.
 Rue Jean-Moulin à Antony.
 Quai Jean-Moulin à Lyon.
 Quai Jean-Moulin à Rouen.
 Place Jean-Moulin à Nice.
 Avenue Jean-Moulin dans le  de Paris.
 Avenue Jean-Moulin à Toulouse.
 Square Jean-Moulin dans le  de Paris.

Films 
 Jean Moulin, téléfilm biographique réalisé par Yves Boisset en 2002.
 Jean Moulin, une affaire française, film de Pierre Aknine réalisé en 2003.

Autres 
 Deux francs Jean Moulin, une pièce de monnaie émise en 1993.
 Jean Moulin, un aviso de type A 69 classe d'Estienne d'Orves de la Marine nationale française.

Moulin, Jean